Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Doppel der Wimbledon Championships 2012. Für dieses Grand-Slam-Turnier qualifizierten sich 16 Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Paarungen an der Qualifikation teil, die vom 21. bis 22. Juni 2012 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierdraw auf itftennis.com (englisch)

Herrendoppel
2012